Mitchella est le nom scientifique de deux genres biologiques différents :
 Mitchella Lewis, 1970, genre d'insectes de la famille des Ischnopsyllidae ;
 Mitchella L., 1753, genre de plantes de la famille des Rubiaceae.

Homonymie de genre en biologie